Ханну-Пекка Парвиаинен (HP) (; 18 августа 1981, Сейняйоки, Финляндия) — финский сноубордист, шоу-мен и участник The Dudesons.

Парвиаинен родился в Сейняйоки. HP единственный из команды Дьюдсонов, кто окончил колледж. По образованию — учитель.

К The Dudesons присоединился последним, длительное время опасался серьёзных травм и всячески избегал опасных трюков. Однако впоследствии полноправно присоединился к коллективу и начал активно участвовать в съёмках.

Трижды ломал одну и ту же ногу во время съёмок.

Фильмография

Телевидение 
 Мировой тур (Finnish, 2001—2003)
 Duudsoni Elämää (Finnish, 2004)
 The Dudesons (2006-)
 The Dudesons in America (2010)

Кино 
 The Dudesons Movie (2006)
 Bam Margera Presents: Where the ♯$&% Is Santa? (2008)
 Jackass 3D (2010)
 Jackass 3.5 (2011)

Ссылки 
 MTV- HP
 
 The Dudesons- HP

Актёры Финляндии
Каскадёры Финляндии
Сноубордисты Финляндии